Xiadong bezeichnet:

 Xiadong, Großgemeinde (下冻镇) im Kreis Longzhou im Autonomen Gebiet Guangxi in China;
 Xiadong (Pengxi), Gemeinde (下东乡) im Kreis Pengxi in der chinesischen Provinz Sichuan.